L’Union Fraternelle (tijdschrift) - Nederlands voormalig tijdschrift voor Vrijmetselaars
 L’Union Fraternelle (krant) - Frans voormalig dagblad